Die German Open Tennis Championship 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Juli 2010 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Atlanta die Atlanta Tennis Championships gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den German Open Tennis Championship, welche zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten, nur zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war Nikolai Dawydenko, der bereits im Achtelfinale gegen Andrei Golubew ausschied, der das Turnier in diesem Jahr gewinnen konnte. Im Finale schlug er Jürgen Melzer in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:5. Dies war der erste Sieg von Golubew auf der ATP World Tour. Im Doppel traten Simon Aspelin und Paul Hanley zur Titelverteidigung an, sie schieden jedoch bereits im Viertelfinale aus. In diesem Jahr gewannen Marc López und David Marrero das Finale gegen das Duo Jérémy Chardy und Paul-Henri Mathieu in drei Sätzen mit 6:3, 2:6 und [10:8] und gewannen damit zusammen nach dem Titel in Estoril ihren zweiten Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.000.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.150.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis 19. Juli 2010 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Hamburg